Mojogedang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Mojogedang, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Mojogedang, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar